Calliphlox evelynae és una espècie d'ocell de la família dels troquílids (Trochilidae) que habita boscos poc densos, matolls i ciutats de les illes Bahames.

En diverses llengües rep el nom de "colibrí de les Bahames" (Anglès: Bahama Woodstar. Francès: Colibri des Bahamas).

Referències 

Calliphlox